

Sigle
Tom Walkinshaw Racing, casa automobilistica britannica
Traveling Wave Reactor, una nuova classe di reattore nucleare creato da TerraPower.

Codici 
 twr – codice ISO 639-3 della lingua southwester tarahumara